Diátlov (Дятлов, también transliterado como Dyatlov) es un apellido ruso. Es el apellido de:
 Anatoli Diátlov, ingeniero soviético y supervisor de la Central Nuclear de Chernóbil cuando se produjo el accidente nuclear;
 Ígor Diátlov, alpinista soviético.

También puede referirse a:
 Paso Diátlov, un puerto de la montaña Jólat Siajl, nombrado en honor a Ígor Diátlov, quién lideraba una expedición para escalar dicho puerto que culminó en un accidente.
 Diatlov (Krasnodar), localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.